Speyerer Linie bezeichnet: 

 eine Grenze zwischen mittel- und oberdeutschen Dialekten, siehe Speyerer Linie (Isoglosse)
 die Bahnstrecke Schifferstadt–Wörth